Schwarzer Berg ist Name oder Namensbestandteil geographischer Objekte:

Ortschaften:
 Schwarzer Berg (Braunschweig), Stadtteil der kreisfreien Stadt Braunschweig, Niedersachsen

Berge und Erhebungen (sortiert nach Höhe):
 Gollinger Schwarzer Berg (1584 m), Vorberg des Tennengebirges bei Scheffau am Tennengebirge, Bezirk Hallein, Land Salzburg, Österreich
 Schwarzer Berg, deutscher Name des Czernica (1083,2 m), im Bielengebirge nahe Stronie Śląskie, Woiwodschaft Niederschlesien, Niederschlesien, Polen
 Schwarzer Berg (Thüringen) (582,3 m), im Thüringer Schiefergebirge bei Wittgendorf, Landkreis Saalfeld-Rudolstadt, Thüringen
 Schwarzer Berg (Spessart) (521,2 m), im Spessart bei Bad Orb, Main-Kinzig-Kreis, Hessen
 Schwarzer Berg (Jauernick) (390,5 m), in der Oberlausitz bei Jauernick (Markersdorf), Landkreis Görlitz, Sachsen
 Schwarzer Berg (Limbach) (330 m), im Nordauslauf des Steigerwaldes bei Limbach (Eltmann), Landkreis Haßberge, Bayern; mit Tunnel Schwarzer Berg
 Schwarzer Berg (Eschweiler) (250,6 m), bei Stich (Eschweiler), Städteregion Aachen, Nordrhein-Westfalen
 Schwarzer Berg (Taucha) (177,1 m), bei Taucha, Landkreis Nordsachsen, Sachsen
 Schwarzer Berg (Golßen) (144,3 m) bei Golßen, Landkreis Dahme-Spreewald, Brandenburg
 Schwarzer Berg (Haard) (123,9 m), in der Haard nahe Oer-Erkenschwick, Kreis Recklinghausen, Nordrhein-Westfalen
 Schwarzer Berg (Klein Oßnig) (111,9 m), in der Niederlausitz bei Klein Oßnig (Drebkau), Landkreis Spree-Neiße, Brandenburg
 Schwarzer Berg (Groß Gaglow) (106,4 m), in der Niederlausitz bei Groß Gaglow, kreisfreie Stadt Cottbus, Brandenburg
 Schwarzer Berg (Dornheim) (89,3 m), im Hessischen Ried bei Dornbirn (Groß-Gerau), Kreis Groß-Gerau, Hessen
 Schwarzer Berg (Radewege) (89,3 m), in der Nauener Platte bei der Radewege Siedlung (Beetzsee), Landkreis Potsdam-Mittelmark, Brandenburg
 Schwarzer Berg (Perleberg) (80,1 m), in der Prignitz bei Rosenhagen (Perleberg), Landkreis Prignitz, Brandenburg
 Schwarzer Berg (Barkhagen) (79,5 m), am Ostufer des Kritzower Sees nahe Barkow (Barkhagen), Landkreis Ludwigslust-Parchim, Mecklenburg-Vorpommern
 Schwarzer Berg (Steinitz) (75,6 m), in der Altmark bei Steinitz (Salzwedel), Altmarkkreis Salzwedel, Sachsen-Anhalt
 Schwarzer Berg (Milow) (65,7 m), bei Dadow (Gorlosen), Landkreis Ludwigslust-Parchim, Mecklenburg-Vorpommern
 Schwarzer Berg (Stade) (35 m), im Land Kehdingen in Stade, Landkreis Stade, Niedersachsen

Naturschutzgebiete:
 Schwarzer Berg (Naturschutzgebiet), in der Haard auf dem Schwarzen Berg nahe Oer-Erkenschwick, Kreis Recklinghausen, Nordrhein-Westfalen
 Schwarzer Berg bei Krummasel, bei Krummasel (Küsten), Landkreis Lüchow-Dannenberg, Niedersachsen

Siehe auch:
 Auf dem schwarzen Berg
 Black Hill
 Der schwarze Berg
 Montenegro (Begriffsklärung)
 Schwarzberg
 Schwarze Berge
 Schwarzenberg
 Schwarzerberg
 Zwarte Berg (Hoogeloon)